Ел Кардонал има више значења:

 Ел Кардонал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардонал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардонал (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кардонал, Ла Тихера (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кардонал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кардонал (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику